«Цитаты Председателя Мао» (), или «Цитатник» (в переводе официального пекинского издания на русский язык 1967 г.: Мао Цзэ-дун. Выдержки из произведений), на Западе известный как «Красная книжечка» (, ) — краткий сборник ключевых изречений Мао Цзэдуна, впервые изданный правительством КНР в 1966 году.

История 
«Цитаты Мао Цзэдуна» содержат цитаты из речей и опубликованных работ Мао, структурированные тематически. Широчайшее распространение (более миллиарда экземпляров) получило карманное издание в красном переплёте, предназначенное для ношения с собой. В разделе бестселлеров «Книги рекордов Гиннесса» после сведений о тираже Библии упоминается, что тираж «Красной книжечки» цитат Мао Цзэдуна с 1966 по 1971 гг. составил 800 млн экземпляров. Тираж «Цитат Мао Цзэдуна» — один из самых больших книжных тиражей в мире (сопоставимый лишь с тиражами Библии и Корана).

Цитаты Мао было велено изучать и в рабочее время, организовывались специальные кружки по занятиям с текстом; считалось, что это не отвлекает трудящихся от работы, а наоборот, заставляет их в остальное время работать эффективнее. 

Произведения Председателя Мао Цзэ-дуна нужно изучать в поисках ключа к решению того или иного вопроса, изучать и применять в тесной связи с жизнью, сочетать их изучение с применением, изучать прежде всего самое необходимое в целях получения немедленных и ощутимых результатов, прилагать максимум усилий к применению. Для того чтобы по-настоящему овладеть идеями Мао Цзэ-дуна, необходимо вновь и вновь изучать целый ряд основных положений Председателя Мао Цзэ-дуна. Некоторые наиболее яркие высказывания лучше всего заучивать наизусть, постоянно изучать и применять. На страницах газет необходимо в тесной увязке с действительностью регулярно публиковать выдержки из трудов Председателя Мао Цзэ-дуна, чтобы все могли их изучать и применять. Как показал опыт широких народных масс, накопленный ими за последние годы в ходе изучения и применения произведений Председателя Мао Цзэ-дуна в тесной связи с жизнью, выборочное изучение выдержек из трудов Председателя Мао Цзэ-дуна в поисках ключа к решению того или иного вопроса является прекрасным методом изучения идей Мао Цзэ-дуна, с помощью которого нетрудно добиться немедленных и ощутимых результатов.

Строчки из «Цитат», включаемые в книги или статьи в прессе, набирались жирным или красным шрифтом.

Активным инициатором роста тиражей «Цитатника» и его распространения был соратник Мао Цзэдуна маршал Линь Бяо, автор предисловия к книге. После бегства и гибели Линя в 1971 году распространение книги несколько приостановилось. После смерти Мао и суда над организаторами культурной революции (1976 год) и особенно при Дэн Сяопине (конец 1970-х-1980-е годы) организованное изучение цитат было прекращено. В современном Китае старые цитатники, вместе с другими реликвиями времен Культурной революции, превратились в материал для продажи в специализированных антикварных лавках. Их идеологическое значение утрачено.

В целях экспорта маоизма за рубежи КНР, цитаты были переведены на все основные европейские и азиатские языки, а также на эсперанто; в период популярности в Европе (особенно во Франции) маоизма переиздавались неоднократно. Распространение переводов сыграло важную роль в формировании зарубежных партий и групп маоистов.  

На русском языке книга была впервые издана в 1967 году пекинским «Издательством литературы на иностранных языках» () под заголовком «Мао Цзэ-дун. Выдержки из произведений».

Содержание 

Сборник содержит 427 цитат, систематизированных по 33 тематическим главам и упорядоченных логически. Объём цитат различный — от одного предложения до развёрнутого рассуждения в несколько абзацев. Большинство их взято из группы примерно 20 главных работ Мао.

Главы цитатника:

 Коммунистическая партия
 Классы и классовая борьба
 Социализм и коммунизм
 Правильно разрешать противоречия внутри народа
 Война и мир
 Империализм и все реакционеры — бумажные тигры
 Сметь бороться и сметь побеждать
 Народная война
 Народная армия
 Руководство партийных комитетов
 Линия масс
 Политическая работа
 Взаимоотношения между офицерами и солдатами
 Взаимоотношения между армией и народом
 Три демократии
 Просвещение и обучение
 Служить народу
 Патриотизм и интернационализм
 Революционный героизм
 Трудолюбие и бережливость в строительстве страны
 Опираться на собственные силы, упорно и самоотверженно бороться
 Метод мышления и метод работы
 Обследование и изучение
 Искоренять ошибочные взгляды
 Сплочённость
 Дисциплина
 Критика и самокритика
 Коммунист
 Кадры
 Молодежь
 Женщины
 Культура, искусство
 Учёба

См. также 
 «Зелёная книга»
 «Мысли Дювалье»
 Краткий курс истории ВКП(б)
 Индоктринация
 Квазирелигия
 Маленькая красная книга для школьников
 Рухнама
 Хунвейбины

Примечания

Ссылки 
 Цитаты Мао Цзэдуна в русском переводе (по пекинскому изданию 1967 г.)

Книги по алфавиту
Литература Китая
Публицистика
Культурная революция в Китае
Маоизм
Цитата
Мао Цзэдун
Марксистские сочинения